Walburgakirche oder Walburgiskirche (benannt nach der heiligen Walburga) ist der Name folgender Kirchen:

Deutschland

A – K 
 Adersbach, Lk. Sinzheim
 Allendorf (Lumda), OT Winnen: Evangelische Kirche Winnen (Allendorf/Lumda)
 Allersheim: St. Walburga und St. Georg (Allersheim)
 Alpen-Menzelen, Nordrhein-Westfalen: St. Walpurgiskirche (Menzelen)
 Alsfeld: Walpurgiskirche (Alsfeld)
 Altmannstein, Bayern: St. Walburga (Laimerstadt)
 Bachenau, Lk. Heilbronn: St. Walburga (Bachenau)
 Bad Brambach: St.-Walburga-Kirche (zurzeit geschlossen)
 Bad Steben: St. Walburga (Bad Steben)
 Bad Wimpfen, OT Hohenstadt: Evangelische Kirche Hohenstadt
 Bad Windsheim, OT Külsheim: St. Walburga (Külsheim)
 Beilngries: St. Walburga (Beilngries)
 Beyerberg: St. Walburgis und St. Nikolaus (Beyerberg)
 Bindlach, OT Benk: St. Walburga (Benk)
 Borchen-Alfen: 
 St. Walburga (Alfen)
 St. Walburga (Alfen, 1907)
 Bornheim, OT Walberberg: St. Walburga (Walberberg)
 Cham, Bayern: Wallfahrtskirche St. Walburga auf dem Lamberg
 Degenfeld: St. Sebastian und Walburga
 Eichstätt: Klosterkirche im Kloster St. Walburg
 Elsheim, (Stadecken-Elsheim), Lk. Mainz-Bingen
 Freudenberg (Oberpfalz), Bayern: Kirche St. Walburga (Lintach)
 Friesenheim (Rheinhessen), Rheinland-Pfalz: St. Walburga (Friesenheim)
 Fürth (Odenwald), Hessen: (Walburgiskapelle)
 Füssen-Weißensee: St. Walburga
 Grafschaft (Rheinland), Rheinland-Pfalz: St. Walburga (Gelsdorf)
 Grasellenbach, OT Hammelbach, Hessen: Heilige Familie und St. Walburga (Hammelbach)
 Großengottern, Thüringen: St. Walpurgis (Großengottern)
 Groß-Gerau, Hessen: St. Walpurgis (Groß-Gerau)
 Großhabersdorf: St. Walburg (Großhabersdorf)
 Harburg (Schwaben), Bayern: Walburgakirche (Mauren)
 Heidenheim: Grabkapelle der heiligen Walpurgis am Eingang, Kloster Heidenheim
 Heidenheim: Kirche St. Walburga
 Helmstedt, Niedersachsen: St. Walpurgis (Helmstedt)
 Hilpoltstein, OT Heuberg: Kirche St. Walburga
 Hilpoltstein, OT Zell: Pfarrkirche St. Walburga
 Idar-Oberstein: St. Walburgis zu Oberstein sowie früher Felsenkirche (Idar-Oberstein)
 Jückelberg, Ortsteil Wolperndorf: St. Walburga (Wolperndorf), Thüringen
 Kaufering, Bayern: Feldkapelle St. Walburga
 Kirchehrenbach, Oberfranken/Bayern: Sankt-Walburgis-Kapelle auf der Ehrenbürg

L – Z 
 Leubsdorf (am Rhein): St. Walburgis (Leubsdorf)
 Leutenbach: Filialkirche St. Walburga (Oberehrenbach)
 Lingen: Evangelisch-reformierte Kirche Lingen
 Pfarrkirche St. Walburga (Lohberg/Bay. Wald)
 Meschede: St.-Walburga-Kirche im Stift Meschede
 Meuselwitz-Wintersdorf, Thüringen: St. Walburga
 Mitteleschenbach: St. Walburga (Mitteleschenbach)
 Monheim (Schwaben), Bayern: Pfarrkirche St. Walburga
 Nesse-Apfelstädt, OT Apfelstädt: St. Walpurgis (Apfelstädt)
 Niederasphe, Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Nürnberg, OT Eibach: St. Walburga
 Oestrich-Winkel: Pfarrkirche Sankt Walburga, siehe St. Walburga (Winkel)
 Ostercappeln-Venne: Walburgiskirche (Venne)
 Overath: St. Walburga (Overath)
 Pleystein, OT Spielhof: St. Walburga (Spielhof)
 Porta Westfalica, OT Hausberge: St. Walburga (Porta Westfalica)
 Ravensburg, OT Gornhofen: St. Walburga
 Rottenburg an der Laaber, OT Pattendorf: St. Walburga (Pattendorf)
 Schnaittach-Kirchröttenbach, Mittelfranken/Bayern: Pfarrkirche St. Walburga
 Schwabbruck, Bayern: St. Walburga (Schwabbruck)
 Seeon-Seebruck: Walburgiskapelle (Klosterseeon)
 Soest: Stift St. Walburgis (Soest)
 Titting-Morsbach: Pfarrkirche St. Walburga
 Unstrut-Hainich: St. Walpurgis (Großengottern)
 Usch: St. Walburga (Usch)
 Velen, OT Ramsdorf: St. Walburga (Ramsdorf)
 St. Walburga (Wassertrüdingen)
 Weilburg: Walpurgisstift Weilburg
 Werl: St. Walburga (Werl)

Belgien 
 Aalst-Meldert, Provinz Limburg: Sint-Walburgakerk, gotische Kirche aus dem 14. Jahrhundert
 Antwerpen: St.-Walburgis-Kirche (Antwerpen) und Sint-Walburgis, Katholische Kirche von 1938
 Brügge: Parochiekerk Sint-Walburga, katholische Barockkirche
 Chiny: Ste-Walburge, katholische Kirche von 1829 im Stil des Klassizismus
 Durbuy: Église Sainte-Walburge (Wéris), romanische Kirche
 Lüttich: Eglise Sainte-Walburge, katholische Kirche von 1879
 Oudenaarde: Sint-Walburgakerk, katholische Kirche im Stil der brabanter Gotik
 Veurne: Sint-Walburgakerk, gotische Kirche

Frankreich 
 Chaudeney-sur-Moselle, Département Meurthe-et-Moselle: Église Sainte-Walburge
 Heiligenbrunn (Leymen), Département Haut-Rhin: Kapelle
 Kloster Sankt Walburga (Walbourg), Elsass, ehemalige Abteikirche
 Xertigny, Département Vosges: Kirche Sainte-Walburge

Großbritannien 
 Preston: St Walburge's Church, römisch-katholische Kirche im neugotischen Stil, von Joseph Hansom geplant, 1854 vollendet

Italien 
 Antholz bei Bruneck (Kapelle)
 Göflan bei Schlanders (Kapelle)
 Kematen bei Bruneck (Kapelle)?
 Klausen (Südtirol) (Kapelle)
 Antholz Niedertal, Südtirol: Pfarrkirche St. Walburg
 Martell, Südtirol: Pfarrkirche zur Hl. Walburga
 Schlanders-Göflan: Kirche St. Walburga
 Ulten-St. Walburg, Südtirol: Pfarrkirche St. Walburga

Luxemburg 
 Levelingen: Kapelle Hl. Walburga
 St. Walburga (Steinfort)

Niederlande 
 Arnhem: St. Walburgiskerk, katholische Kirche aus dem 14. Jahrhundert, profaniert
 Maastricht: Sint-Walburgakerk
 Oude IJsselstreek-Netterden, Gelderland: Sint Walburgiskerk (um 1200)
 Zutphen, Gelderland: Walburgiskerk

Österreich 
 Pfarrkirche St. Walburgen in Eberstein (Kärnten)
 Filialkirche hl. Walpurgis in Sankt Michael in Obersteiermark

Rumänien 
 Heltau

Schweiz 
 Kloster Münsterlingen

USA 
 Abbey of St. Walburga, Virginia Dale (Colorado)

Weblinks

Nachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)